est un personnage principal du manga Reborn!.

Apparence et personnalité

Description 

Kyôya Hibari est le  charismatique et froid du comité de discipline de l’établissement Namimori où Tsunayoshi Sawada, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Ryohei Sasagawa et les autres sont scolarisés. Il a les cheveux noirs et lisses et des yeux gris-bleu bridés. Très attaché à son école (il a pour sonnerie de portable l’hymne de Namimori), il y dirige une bande de délinquants qui lui voue une confiance et une loyauté sans faille. La raison en est que Kyôya est un excellent combattant qui n’hésite pas à le prouver en menaçant de « mordre à mort » ses camarades pour parvenir à ses fins.

Il se bat avec des tonfas d’acier (des matraques) dissimulant des pics et un grappin. Comme il est démontré à plusieurs reprises dans la série, il préfère être seul et se soucie peu de ses subordonnés. Bien qu'il se contredira dans certains de ses actes. Dans l’Arc Kokuyo, Hibari a adopté un oiseau nommé Hibird qui, à présent, chante sans cesse l’hymne de Namimori. Reborn pique la curiosité d’Hibari dès le début de la série, au point de le considérer comme un rival de taille. Très solitaire, il a un penchant sordide pour des jeux particuliers tels que « si tu me réveilles, je te bats à mort »… et Tsuna en fera l’expérience douloureuse. Hibari semble avoir aussi un faible pour les petits animaux, et déteste être redevable à personne et s’efforce donc de les rembourser dès que possible. Il rejoindra d’une certaine manière les rangs de Tsuna afin de se rapprocher de Reborn.

Histoire

Arc Gang Kokuyo 

En raison des attaques simultanées du gang de Kokuyo sur les élèves de l’école de Namimori, Hibari se rendra à Kokuyo Land pour lutter contre le chef du gang, Mukuro Rokudo. Mais à la suite d'un conflit avec le docteur Shamal, il se fera infecté par un des « tridents mosquito » par le Sakura kura : la maladie des cerisiers. Arrivé devant Mukuro Rokudo, ce dernier utilisera l’illusion de la présence de cerisier, Kyoya ainsi affaibli sera vaincu puis maintenu prisonnier.

Libéré par Gokudera Hayato et après avoir mis à terre Chikusa Kakimoto et Ken Joshima, il rejoindra Tsuna, Reborn et Bianchi. Mukuro tenta de nouveau de le battre en utilisant l’illusion des cerisiers, sans savoir que Kyoya avait déjà pris l’antidote que Shamal avait confié à Gokudera. Après avoir mis à terre Mukuro, il s’effondrera à cause de ses blessures. Son corps sera aussi possédé par Mukuro pour attaquer Tsuna bien que celui-ci l'abandonnera de suite, jugeant les dégâts physiques d'Hibari trop important. Ne supportant pas cette défaite, il acceptera le statut de gardien de l’anneau des nuages afin de pouvoir un jour prendre sa revanche sur Mukuro.

Arc Vongola VS Varia 

Depuis cet incident, Hibari souhaite avoir sa revanche sur Mukuro. Il recevra la demie bague des Nuages et s’entraînera avec Dino juste pour avoir un adversaire fort. Il restera caché durant les premiers combats, mais interviendra pour éliminer quelques Varia qui s’imposaient dans l’établissement lors de la bataille de la Tempête. Reborn lui proposera alors de participer au tournoi en échange d’une revanche contre Mukuro. Il participera alors à son combat contre Gola Mosca et parviendra à le détruire en un seul coup et dès le début du combat. Cette victoire ne sera pas suffisante et provoquera Xanxus qui lui répondra.

Alors qu’ils sont battront équitablement, Hibari sera blessé par un tir perdu de Mosca. Il reviendra lors de la bataille du Ciel où il se délivrera immédiatement sachant qu’il n’a pas d’adversaire pour se disputer l’anneau, Mosca étant détruit. Il tombera sur Belphegor alors que ce dernier venait de se libérer et enverra l’anneau à Gokudera. Il sera blessé légèrement par Bel, mais prendra le dessus. Bel prendra la fuite. Hibari partira alors immédiatement délivrer Yamamoto Takeshi.

Arc Futur 

Dans le futur, le Hibari Kyoya de dix ans plus tard ne sera pas remplacé par le Hibari de l’époque de Tsuna, annonçant qu’il n’était « pas assez stupide pour ça ». Le Hibari du futur n’a donc pas changé son comportement de solitaire, et est resté le gardien le plus puissant de la famille Vongola. Il a été envoyé par le Tsuna du futur pour faire des recherches autour du monde sur les Boîtes Armes et leurs attributs, mais à la suite d'un appel de détresse transmis par Hibird, il reviendra dans la base de l’unité qu’il a créée, appelée « La Fondation ». Cette base est reliée à la base de Tsuna par une seule porte. L’Hibird qu’il a dressé est en fait un des oiseaux utilisés auparavant par Birds du gang de Kokuyo. Il l’utilise comme soutien dans les moyens de communications.

Avant de revenir dans sa base, il sauvera la vie de Gokudera et de Yamamoto en battant Gamma du  de la famille Millefiore. Il utilise deux types de Boîte conjugué à sa flamme violette de la dernière volonté : une lui permettant de sortir ses tonfas, et une autre invoquant une sorte de hérisson qui augmente en volume en absorbant les flammes de dernière volonté de ses adversaires. Une autre capacité de cette box est de créer un espace totalement hermétique qu’on ne peut traverser ni avec la force physique, ni avec la puissance des flammes. C’est par cet entraînement peu orthodoxe qu’il forcera Tsuna à fusionner sa bague du Ciel avec les «  ». Les «  » sont ainsi développés, laissant un espoir à la famille Vongola dans sa lutte contre la famille Millefiore.

Hibari sauvera ensuite Chrome Dokuro d’une mort certaine quand les illusions créées par Mukuro se dissiperont : il l’aidera à utiliser ses propres illusions en utilisant l’anneau de la Brume. Malgré les sollicitations, il refusera catégoriquement d’accompagner Tsuna et ses compagnons lors de l’attaque de la base de la famille Millefiore. Mais il aidera indirectement en prenant au piège une grande partie de l’armée envoyée par la famille Millefiore pour anéantir les Vongola.

Après cela, il infiltra la base Melone et sera rapidement confronté à Genkishi, le plus puissant des spadassins. Les deux étaient de force égale, si Genkishi pris l’avantage sur Hibari, celui-ci sera soudainement remplacé par sa version du passé. Après avoir reçu les informations sur le futur par Kusakabe, Hibari a été en mesure de séparer le groupe de Genkishi lorsque son hérisson a élargi à grande vitesse en raison d’une forte dose de Flamme de Dernière Volonté. Cela ne l’empêchera pas de perdre le duel puis de se faire kidnapper par Shôichi. Cependant, ce dernier s’avère être l’allié des Vongola, et tout son plan fut mis en place de telle sorte qu’il rencontre les gardiens du passé et s’allier à eux pour vaincre Byakuran. Seuls Shôichi, Tsuna du futur et Hibari du futur étaient au courant de ce plan, signifiant que Hibari du futur était de mèche depuis le début, expliquant ainsi pourquoi il savait qu’il allait être échangé avec son homologue d’il y a dix ans lors du combat face à Genkishi.

Arc Choice 

Après avoir reçu sa boite Vongola et avoir eu vent de la bataille du Jeu du Choix organisée par Byakuran et Les Six Véritables Couronnes Funéraires, Hibari ne rentrera avec les autres à la base Vongola, mais au collège Namimori où il rencontrera Dino qui lui proposera de l’entrainer proprement. Son entrainement est resté secret par l’auteur. Le jour de la bataille, Hibari ne sera pas choisie pour être l’un des premiers combattants de « Choice ». Ce qui l’irritera un peu, mais grâce à l’intervention de Dino qui le raisonnera, il attendra finalement son tour. Celui-ci n’arrivera que face à Daisy. la Véritable Couronne funéraire du Soleil, après que tous se seront échappés de Choice avec Uni.
Hibari sauvera Dino d’une mort certaine après avoir exécuté avec son mentor une combinaison pour détruire le rhinocéros de Daisy, résultats d’une pétrification par l’harmonie du ciel puis la destruction par le hérisson de Kyôya. Il utilisera ensuite sa « Cambio Forma », les menottes Alaude, pour neutraliser totalement Daisy et lui confisquera son anneau Mare. Lors de la bataille finale, il tentera d’affronter Kikyo, mais n'aura qu’un rôle mineur.

Arc Cérémonie de Succession 

Après le retour de nos héros dans le présent, sept nouveaux étudiant provenant de l’école Shimon débarquent à Naminori. Parmi ces nouveaux, une femme nommée Adelheid Suzuki provoque rapidement Hibari en duel afin de prendre le contrôle du Comité de Discipline à sa place. Le lendemain, les deux ont commencé leur combat dans le toit, mais ont été arrêtés par Tsuna Sawada. Par la suite, Reborn découvrira bientôt que ces sept nouveaux étudiants sont en réalité la Shimon Famiglia et que Enma Kozato est leur . Lors de la Cérémonie de Succession, on découvrira que ceux qui ont attaqué Yamamoto Takeshi sont en fait la famille Shimon. Hibari et les autres gardiens ont été facilement mis KO contre Enma. Les anneaux Vongola ont aussi été détruits lors de cet affrontement. Lorsque Dino a demandé à Hibari s'il allait bien, il lui a dit que sa fierté en a pris un coup. Cependant Talbot, un allié des Vongola, apparut et répara les anneaux Vongola en les combinant avec les Boîtes Vongola. Hibari, quant à lui, possède à présent le Bracelet des Nuages Version X. Bien plus tard, Hibari Kyoya fera son apparition sur l’île Shimon en hélicoptère pour se confronter à Adelheid. Lors de l'affrontement, Hibari devra faire face aux  de glace de la jeune femme crée grâce à sa Flamme du Glacier. Mais celui-ci les éliminera toutes sans difficulté grâce à son équipement Vongola. À la fin du combat, Hibari viendra à bout du château de diamant d'Adelheid Suzuki et prendra ensuite son brassard.

Pouvoirs et Armes 

Selon le classement de la liste des étudiants les plus forts du collège Namimori, Hibari est le numéro un des étudiants les plus forts dans son école. Il est un combattant féroce et bien formé qui a un sang froid presque insatiable pour un adversaire digne. Comme arme principale, il utilise une paire de tonfas pliantes en acier. Les tonfas d’Hibari ont également démontré qu’elles ont plusieurs compartiments cachés contenant des crochets, des crampons et un grappin qu’il utilise lorsque la situation l’exige. Dans le futur, Hibari est devenu à même d’utiliser les Anneaux. Sa flamme est devenue si intense qu’il brise les Anneaux normaux quand il les utilise. Le jeune Hibari est également capable d’émettre une quantité importante de Flamme de Nuage avec l’Anneau Vongola. Sa capacité à créer de puissante Flamme de Dernière Volonté est due à sa détermination : « Sa haine envers les autres ».

Hibari est considéré comme le plus puissant des Vongola alors qu'il n'a pas réussi à vaincre Mukuro ce qui met en doute son titre du plus puissant des Vongola, mais est sans conteste le plus rapide. Lorsqu'il utilise son Cambio Forma avec sa boite Vongola, plus il utilise de menottes, plus sa vitesse augmente. Mais quand il utilise le Cambio Forma avec le bracelet des nuages, sa vitesse et son attaque augmente monstrueusement. Il est presque aussi rapide que Tsuna.

Équipements 

 Tonfas
 Les principales armes de Hibari Kyoya avec lesquels il « mord à mort » ses adversaires. Ses Tonfas ont également montré qu’ils cachaient des projectiles comme des chaînes ou des aiguilles.

 Anneau Vongola des Nuages
 Dans l’avenir, ses tonfas, qu’ils conservent dans une boîte, sont capables d’émettre une flamme de dernière volonté de type Nuages. Hibari est le gardien de l’anneau des Nuages de la famille Vongola et est devenu habile à l’utiliser dans l’avenir. Sa flamme est devenue si intense que, même sans son anneau Vongola, il est capable de faire de grands exploits de force. Toutefois, il brise ses anneaux normaux après chaque utilisation. Hibari a été montré pour avoir plus de connaissances que la plupart concernant les boites ainsi que leurs secrets et les utilise à un très haut niveau. Il a quatre anneaux des Nuages avec une pureté C, huit anneaux des Nuages avec une pureté D et un anneau de camouflage de la Brume avec une pureté E. À noter que dans l’avenir, il est considéré comme le plus puissant gardien de la famille Vongola. Lorsque le jeune Hibari arrivera dans le futur, il sera capable d’émettre une énorme flamme avec son anneau Vongola, alors qu’il venait d’arriver que depuis peu à l’avenir. Il dit aussi que c’est grâce à la colère qu’il a envers son adversaire qui fait qu’une flamme sorte de son anneau (cela s'explique du fait que la colère et la détermination sont très similaires chez Hibari). Il est révélé aussi que c’est Dino qui lui a enseigné comment émettre une flamme avec son anneau. Il est également capable d’émettre une flamme de la Brume, mais il ne peut pas créer des illusions aussi puissantes que Mukuro.

  (Le Porc-épic des Nuages)
 C’est la boîte Vongola de Hibari. Ce hérisson nommé Roll, se tourne vers la cible. En raison de la capacité des Nuages « La Propagation », le hérisson peut devenir plus grand quand il est nourri plus ou moins avec cette même flamme. Roll peut aussi se transformer est une énorme sphère hermétique couvert de piquant qui détruit tout sur son passage. Elle permettra notamment à Hibari d’empaler Gamma et ses renards pour le vaincre. Elle peut aussi absorber la flamme de son ennemi et protéger automatiquement Hibari sans qu'il le demande.

 Les menottes d’Alaude 
 Roll, la boîte Vongola d’Hibari, peut aussi utiliser la faculté « Cambia Forma » pour prendre la forme d’une paire de menottes avec des pics du côté intérieur. Au début, semblant inutile, il est révélé par Hibari qu’elles peuvent se multiplier à l’aide de la capacité de la propagation de l’attribut des Nuages, en absorbant les flammes de son ennemi ou en utilisant la sienne. Ces menottes peuvent également augmenter en taille et envelopper l’ennemi de la tête au pied comme étant la capture ultime et ensuite rétrécir, écrasant l’adversaire.

 Bracelet des Nuages Version X
 Cet équipement a été créé à partir de l’anneau Vongola des Nuages et l'anneau de l'animal Vongola des Nuages(roll). Il y a des piques tout autour de ce bracelet et deux chaînes. En utilisant le Cambio Forma avec le Bracelet des Nuages Version X, Hibari se voit muni d'un manteau noir et de nouveaux tonfas modifiés. Ses tonfas peuvent à présent, faire sortir des piques ou de grandes chaines tranchantes qui ont la possibilité de se propager sur le terrain grâce à la Flamme des Nuages, ou sortir des mini-menottes d'Alaude qui grandissent quand ils attrapent l'ennemi, et il peut, soit faire une boule de Roll par sa propre volonté ou soit, invoquer des mini Roll, pour transpercer n'importe quel ennemi. Ces chaussures cachent, elles, des piques de Roll qui peuvent s'agrandire, dans leurs semelles.

Techniques 

 Flamme de Nuage (Radar)
 Hibari utilise les Flammes de son anneau comme un radar en étalant sa flamme sur une vaste zone et en utilisant les vibrations pour détecter tout ce qui pénètre dans cette même zone. Cela lui permet de contrer les illusions en l’utilisant au sens où l’objet réel est, comme on le voit dans sa lutte contre Genkishi avec ses « Spettrale Nudibranchia ». Mais grâce à cela, Hibari n'est pas affecté par les illusions.

 Sphère inversée (Kyûshintai)
 Hibari crée une sphère hermétique faite d’un mélange de flamme des Nuages qui possède une force d’isolement absolue, le but étant non seulement d’enfermer l’adversaire, mais aussi l’asphyxier. Cette sphère peut aussi s’étendre de façon à prendre tout l’espace possible pour créer une vraie arène de combat, comme lors de son combat contre Genkishi.

 Sphère hermétique
 Hibari crée une sphère qui piège l'ennemie dedans et qui ne peut sortir que si l'ennemie possède une bague de pureté supérieure à celle d'Hibari.

 Sphère hérissée
 Roll se multiplie après la demande d'Hibari. Il peut se multiplier à l'infini.

Divers 

Le , un CD intitulé , avec la présence d’Hibari et Mukuro, a été vendu au Japon, et est devenu le CD  ayant eu le plus de succès, en prenant la neuvième place dans les ventes d’Oricon. Le  a atteint son pic à la septième place, mais il est resté dans le tableau de  jusqu’à mi-janvier de l’année 2008. Il contient des duos et des chansons chantées par deux personnes connues sous le nom de Toshinobu Iida et Takashi Kondo, l’un d’eux est le seiyuu d’Hibari Kyoya.
 
 Il est dénommé 18 dans le Reborn! Fandom. « 1 » dans le système de comptage japonais vieux « Hi » et « 8 » est « ba » donc, Hiba (ri).
 « Hibari » peut être traduit en alouette, Une espèce d’oiseau.
 Selon le , son plat préféré est le Hamburger.
 Hibari Kyôya est un personnage très apprécié par les lecteurs japonais. Dans le tout premier classement des personnages de Reborn!, il arrive à la quatrième place avec un total de . Dans le second, qui a été divisé entre les héros et les méchants, il arrive deuxième héros les plus populaires derrière Tsuna Sawada. Dans le troisième sondage de la série, Hibari classé comme le personnage le plus populaire de sexe masculin. Dans le dernier sondage de l’arc Shimon, il a été classé comme le personnage le plus populaire au classement général. Des enquêtes ont été faites sur les personnages qui animent les lecteurs. En deux ans, Hibari est classé  dans la catégorie « Le personnage avec qui je voudrais me marier. » Enfin, dans le tout dernier sondage de popularité des personnages de Reborn!, Hibari arrive au premier rang et détrône Tsuna avec .
 Hibari pense que pour émettre des Flammes de Dernière Volonté, « il faut être énervé ».
 Hibari possède apparemment et conduit une moto.
 En raison d’une infection antérieure, Hibari est allergique au « Sakura-Kura » (arbre cerisier)
 Même si Hibari a déjà obtenu son diplôme malgré son jeune âge, il assiste encore à l’école de Naminori, et a décidé d’en être le sous-directeur.
 Ses parents lui ont légué une grande maison traditionnelle japonaise.
 Les étudiants de Naminori le surnomme «  ».
 Dans le Ciao Ciao entrevue, la cataphore qui le décrit très bien est  Cela est dû à son affection envers Namimori Orient.
 Hibari est le seul qui puisse utiliser sa boite vongola, roll même après avoir utilisé son cambio forma.
 Quand Hibari commence à combattre ou est énervé, il dit : « je vais te mordre à mort », ce qui se traduit en japonais « Kamikorosu ».

Notes et références 

Personnage de Reborn!